Världsutställningen i Paris kan syfta på:

Världsutställningen 1855
Världsutställningen 1867
Världsutställningen 1878
Världsutställningen 1889
Världsutställningen 1900
Världsutställningen 1925
Världsutställningen 1931
Världsutställningen 1937

Se även
Världsutställning